Воте () — имя собственное.

Известные носители:

 Воте, Анни Огюст Элиза (в замужестве Ман; 1858—1919) — немецкая писательница и журналистка XIX—XX вв.
  (род. 1950/52) — немецкий биолог, кинорежиссер и фотограф животных.
 Воте, Людвиг (ок. 1801 — 1869) — германский театральный актёр.
  (1910–1994) — немецкий католический священник и публицист.

См. также 
 Аман Воте (в оригинале Aman Wote; у этого человека эфиопское имя; «Аман» — личное имя, а «Воте» — отчество, а не фамилия; род. 1984) — эфиопский легкоатлет, бегун на длинные дистанции.